Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat
DVS Shoes, een Amerikaanse schoenenfabrikant
De Vrije Student, een Nederlandse medezeggenschapspartij in het hoger onderwijs.

Verenigingen:
VV DVS, een voetbalclub uit Aalst (Noord-Brabant)
DVS '33, een voetbalclub uit Ermelo
MHV DVS, een hockeyclub uit Waalre
DVS-Koto Misi, een badmintonvereniging uit Utrecht (stad)